Didier Ilunga Mbenga – ex cestista della Repubblica Democratica del Congo naturalizzato belga
 Hérita Ilunga – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Idris Ilunga Mbombo – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Joseph Mwepu Ilunga – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Olivier Ilunga – cestista svedese
 Trésor Ilunga – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Yves Ilunga – calciatore della Repubblica Democratica del Congo